Genereller Term steht für

 einen Prädikatsausdruck im Sinne der modernen Logik, siehe Prädikat (Logik) bzw. (in der Terminologie der konstruktivistischen Sprachphilosophie) Prädikator.
 ein Prädikat oder einen allgemeinen Begriff im Sinne der traditionellen Logik, siehe Term.